Team Virtu (mannenwielerploeg)
 Team Virtu (vrouwenwielerploeg)